Europa de les Nacions i les Llibertats, grup polític del Parlament Europeu
 Eesti Noorteühenduste Liit, organització juvenil d'Estònia
 Eritema nodós leprós, inflamació de la pell causada per la lepra
 Proteïna ENL (de l'acrònim en anglès Eleven-Nineteen-Leukemia), factor de transcripció de seqüències d'ADN
 .enl també és l'extensió dels fitxers de llibreria d'EndNote